Вейн Майкл Прімо (,  4 червня 1976, Скарборо, Онтаріо) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Молодший брат Кіта Прімо.

Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1992 року.

1994 року був обраний на драфті НХЛ під 17-м загальним номером командою «Баффало Сейбрс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Баффало Сейбрс», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Піттсбург Пінгвінс», «Сан-Хосе Шаркс», «Бостон Брюїнс», «Калгарі Флеймс» та «Торонто Мейпл-Ліфс».

Загалом провів 864 матчі в НХЛ, включаючи 90 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Баффало Сейбрс»